HMS Albion ist der Name von neun Schiffen der britischen Marine:

 Die erste HMS Albion war ein 1763 in Dienst gestelltes Linienschiff mit 74 Kanonen
 Die zweite HMS Albion war eine 1798 in Dienst gestellte Sloop
 Die dritte HMS Albion war ein 1802 in Dienst gestelltes Linienschiff mit 74 Kanonen
 Die vierte HMS Albion war ein 1803 in Dienst gestellter Kutter
 Die fünfte HMS Albion war ein 1808 in Dienst gestellter Kutter
 Die sechste HMS Albion war ein 1842 in Dienst gestelltes Linienschiff mit 90 Kanonen
 Die siebte HMS Albion war ein 1901 in Dienst gestelltes Schlachtschiff 
 Die achte HMS Albion (R07) war ein 1954 in Dienst gestellter Flugzeugträger
 Die neunte HMS Albion (L14) ist ein 2003 in Dienst gestelltes Landungsdockschiff

Albion